Golka – przysiółek wsi Gola Grodkowska, w województwie opolskim
 Golka – nazwisko
 Bartłomiej Golka – polski medioznawca, profesor w dziedzinie nauk społecznych
 James Golka – amerykański duchowny katolicki
 Jan Golka – członek Narodowych Sił Zbrojnych, poeta
 Marek Golka – profesor oświaty
 Marian Golka – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych
 Wiesława Sadowska-Golka – polska polityk i dziennikarka

Zobacz też 

 Gołka